Luz do Mundo
 Luz do Mundo (álbum de Eli Soares)
 Luz do Mundo (álbum de Rebanhão)

Desambiguação